

Mauro Atturo 
Mauro Atturo (Colleferro, 4 gennaio 1976) è un imprenditore, produttore cinematografico e teatrale, fondatore e CEO della società Problem Solving. Dal 2009, con la sua azienda, ha contribuito a trasformare in Italia il concetto di call center nella più innovativa visione di contact center.

Biografia 
Mauro Atturo nasce il 4 gennaio 1976 a Colleferro. 

Dimostra sin da giovane una grande attenzione e passione per il mondo dello spettacolo – dal cinema al teatro –, della musica e delle arti espressive in generale. Dopo la maturità scientifica, si iscrive a giurisprudenza all’Università la Sapienza e comincia a lavorare nel settore dei call center, raggiungendo rapidamente il livello di top manager.

Terminati gli studi, continua l’attività di manager e nel 2009 intraprende la carriera di imprenditore nel campo del teleselling, fondando la sua azienda Problem Solving. 

Si definisce imprenditore umanista, influenzato dal pensiero di Adriano Olivetti.

Vita privata 
Condivide l’amore per il diritto, per la statistica e per i valori della solidarietà con la compagna Elena Impiccini, dalla quale ha avuto nel 2019 la figlia Francesca Maria.

Problem Solving 
Nel 2009 Mauro Atturo fonda a Roma e diviene CEO di Problem Solving S.r.l., una società di servizi specializzata nell’outsourcing per grandi compagnie della telefonia. 

Problem Solving rientra nel panorama dei più evoluti call center italiani con un solido welfare aziendale. Per il terzo anno consecutivo è stata insignita da Vodafone come migliore azienda per qualità e valore: con le sue politiche aziendali vicine ai dipendenti Atturo ha voluto contribuire nel dare una nuova luce al concetto di call center. La prevalenza di dipendenti donne posiziona Problem Solving come azienda rosa, in cui le politiche di welfare interno dedicate al mondo femminile assumono un ruolo centrale nell’identità aziendale. 

A tal proposito, tra le varie iniziative, spicca la presenza di Problem Solving come sponsor della “Partita Mundial - Italia contro il resto del mondo”, trasmessa in diretta su Rete 4 il 21 marzo 2018 per dire no alla violenza sulle donne. In campo, oltre allo stesso Mauro Atturo, hanno partecipato nomi del calcio e dello spettacolo come Gabriel Omar Batistuta, Simone Perrotta, Vincent Candela, Damiano Tommasi, Sinisa Mihajlovic, Lucas Castroman, Gennaro Delvecchio, insieme a Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Giletti, Jimmy Ghione, Kaspar Capparoni, Andrea Febo e il ballerino Raimondo Todaro. Ad allenare le due squadre Margherita Granbassi e Alena Šeredová.

L’approccio olivettiano 
La crescita della attività aziendale di Mauro Atturo corrisponde a una sua riflessione sulle condizioni attuali dei lavoratori dipendenti, che lo porta a compiere studi personali su mecenatismo, imprenditoria illuminata e approccio olivettiano: Gaio Cilnio Mecenate, Lorenzo il Magnifico e Peggy Guggenheim, da una parte, e Adriano Olivetti dall’altra, rappresentano riferimenti importanti che stimolano in lui il desiderio di un’imprenditoria evoluta. Approfondimenti sulla Fondazione Adriano Olivetti e sulla filantropia imprenditoriale infatti consentono a Mauro Atturo di definire una propria visione nella gestione del lavoro e dei suoi dipendenti, l’HuVa Project.

HuVa Project 
Centrale e fondante diventa il concetto di valore umano (Human Value): per evidenziarlo e per definire le linee guida di un’impresa innovativa e sostenibile Atturo ha dato vita allo HuVa Project, un progetto evoluto di welfare aziendale la cui finalità è il miglioramento della condizione lavorativa dei dipendenti attraverso un costante confronto sulle necessità di questi ultimi.

Produzioni cinematografiche e teatrali 
Mauro Atturo, sin dagli inizi della sua carriera imprenditoriale, ha sostenuto produzioni cinematografiche e teatrali, evidenziando così la sua attenzione al mondo dello spettacolo, sua grande passione dall’adolescenza. 

Per Mauro Atturo il talento artistico, esattamente come il talento professionale, merita di essere incoraggiato dall’imprenditoria.

Nel 2017 ha coprodotto insieme a Camaleo il film “Sconnessi”, scritto e diretto da Christian Marazziti con Fabrizio Bentivoglio, Carolina Crescentini, Eugenio Franceschini, Giulia Elettra Gorietti, Lorenzo Zurzolo, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Ricky Memphis e  Stefano Fresi. Distribuito in 300 sale italiane, la pellicola affronta il tema dell’abuso nell’utilizzo dei social network e il relativo disagio sociale.

Sempre con Camaleo nel 2019 ha coprodotto “Compromessi Sposi” di Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lorenzo Zurzolo e Grace Ambrose. Il film racconta il sentimento autentico di un amore in balia di campanilismi Nord – Sud, visioni politiche differenti e status economici diversi.

Per il teatro, nel 2019 ha prodotto lo spettacolo “Call Center 3.0”, scritto e diretto da Roberto D’Alessandro con Franco Oppini, Milena Miconi, Luca Capuano, Karin Proia, Roberto D’Alessandro e Cecilia Taddei. Mauro Atturo ha portato le dinamiche dei rapporti umani in un call center all’interno di uno spettacolo teatrale, evidenziando aspetti nobilitanti che sfidassero l’opinione più diffusa di questo tipo di attività e superando, tra il 22 marzo e il 10 marzo, ogni record di botteghino al Teatro de' Servi di Roma.

Musica 
Il 23 novembre 2019 Mauro Atturo ha prodotto il concerto per presentare al pubblico “Il Fabbricante di Ricordi”, ultimo disco del cantautore Roberto Casalino. Il live si è tenuto all’Auditorium Conciliazione di Roma e ha visto la presenza di Alessandra Amoroso come special guest. Casalino, come songwriter, ha scritto canzoni per molti big della musica italiana (Francesco Renga, Giusy Ferreri, Emma Marrone, Fedez, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin, Dear Jack, Antonello Venditti, Nina Zilli su tutti), ha portato nel 2013 Mengoni alla vittoria del Festival di Sanremo con “L’Essenziale” (brano da lui scritto) e ha collaborato con Tiziano Ferro ed Elisa.

Note

Voci correlate 
 Roberto Casalino

Collegamenti esterni
Festa Palazzo Brancaccio da Il Messaggero
"Il Fabbricante di Ricordi” Tour 2019 da AgenPress
"Il Fabbricante di Ricordi” Tour 2019 da AskaNews
"Il Fabbricante di Ricordi” Tour 2019 da Il Messaggero
Concerto Amoroso Casalino
Daydreaming
Divina Commedia al Teatro Brancaccio
Festa Problem Solving  
Festa Problem Solving da Il Tempo
GP Magazine pg. 31
Premio eccellenze italiane
Premio eccellenze italiane da Il Giornale
Summer Day Music Contest
Talent Show al Teatro Ghione da Il Messaggero
TG2 TUTTO IL BELLO CHE C'E'